Журавка — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Журавка — посёлок в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Журавка — село в Навлинском районе Брянской области.
 Журавка — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Журавка — село в Еланском районе Волгоградской области.
 Журавка — село в Жирновском районе Волгоградской области.
 Журавка — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Журавка — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области.
 Журавка — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Журавка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Журавка — село в Чистоозерном районе Новосибирской области.
 Журавка — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
 Журавка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Журавка — деревня в Ленинском районе Тульской области.
 Журавка первая и Журавка вторая — деревни в Прохоровском районе Белгородской области.

Украина 
 Журавка — село в Красноармейском районе Донецкой области.
 Журавка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Журавка — село в Новомиргородском районе Кировоградской области.
 Журавка — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Журавка — село в Сумском районе Сумской области.
 Журавка — село в Шевченковском районе Харьковской области.
 Журавка — село в Городищенском районе Черкасской области.
 Журавка — село в Шполянском районе Черкасской области.
 Журавка — село в Варвинском районе Черниговской области.

Железнодорожный пункт 
 Журавка — железнодорожная станция в Кантемировском районе Воронежской области России.

Реки 
 Журавка — река в Мордовии.
 Журавка — река в Москве и Московской области.
 Журавка — река в Ростовской области.
 Журавка (Журовка) — река в Одесской области.
 Журавка — река в Ставропольском крае.
 Журавка — река в Ставропольском крае.
 Журавка — речка в Харькове на Журавлёвке.
 Журавка — речка (приток Бейсужка Левого) в Выселках Краснодарского края

См. также 
 Журавка (археологический памятник)
 Большая Журавка
 Журавка-Первая
 Журавка-Вторая
 Нижняя Журавка
 Тихая Журавка
 Русская Журавка